Сюрдер-Кёлюе — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Сюрдер-Кёлюе — озеро, на р.Тымпылыкан, Республика Саха (Якутия), координаты 64°49’с. ш. 122°35’в. д..
 Сюрдер-Кёлюе — озеро,  в русле р.Мюлюре, Республика Саха (Якутия), координаты 65°42’с. ш. 121°39’в. д..
 Сюрдер-Кёлюе — озеро, Красноярский край, координаты  71°29’с. ш. 100°08’в. д..
 Сюрдер-Кёлюе — озеро, в русле р.Сылат-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 65°35’с. ш. 121°05’в. д..

Примечания